Faure oder Fauré steht für:
 Faure (Familienname) (Fauré), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (8685) Fauré, Asteroid des Hauptgürtels
 Pierre Faure, französischer Automobilhersteller

Faure oder Fauré ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Fauré Inlet, Bucht der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 Faure-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Faure-Passage, Meerenge im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Faure Peak, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mont Alfred Faure, Berg in Antarktika